Уэллер () — английская фамилия.

Известные носители:
 Уэллер, Дэвид (род. 1957) — ямайский велогонщик.
 Уэллер, Питер (род. 1947) — американский актёр, режиссёр и педагог.
 Уэллер, Пол (род. 1958) — английский рок-музыкант, автор песен, певец и гитарист.
 Уэллер, Томас Хакл (1915—2008) — американский учёный, врач-вирусолог.

См. также 
 Веллер
 Уилер
 Уиллер-Дейм, Лесли
 Уиллер-Николсон, Дана